Orango – primate della famiglia Hominidae
 Orango – isola dell'arcipelago delle Isole Bijagos
 Orango – opera satirica incompiuta di Dmitrij Šostakovič
 Pirata Orango – personaggio dei fumetti Disney